"Pinula", que em Língua pipil, quer dizer "farinha de pinole com água", pode significar:

 San Pedro Pinula, município guatemalteco do departamento de Jalapa
 Santa Catarina Pinula, município guatemateco do departamento de Guatemala
 San José Pinula, município guatemalteco do departamento de Guatemala

Desambiguações de topônimos